Ленто () - муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Ленто () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена